Langshout (fundering), onderdeel bij funderingen
 Langshout (houtvlak), houtvlak langs de stam van het hout